Vérité peut désigner :

Philosophie 
 Vérité, notion philosophique majeure.
 Alètheia, notion de vérité pour les philosophes présocratiques.
 Vérité et mensonge au sens extra-moral, une œuvre de Friedrich Nietzsche.
 Vérité scientifique.

Sciences humaines 
Vérité historique
Vérité des prix
Vérité par consensus

Logique et mathématiques 
Table de vérité et Valeur de vérité en logique
Validité et démontrabilité dans les systèmes de déduction

Autres articles 
 Vrai, une marque de produits laitiers de l'entreprise Triballat Noyal ;
 Vérité, un cuirassé.

Titres 

 La vérité, chanson de Guy Béart (1968)
 Vérité apparente, film d'Adam Brooks (2001)
 Vérité-choc, jeu télévisé américain (2008-09)
 Vérités et Mensonges, film d'Orson Welles (1973)
 Vérités assassines, téléfilm d'Arnaud Sélignac (2008)

Patronyme 

 Auguste-Lucien Vérité, horloger français
 Daniel Vérité, cascadeur français
 Marcelle Vérité, écrivain français

Voir aussi  
 
Patronyme français